Bildnerisches Gestalten steht für:
 den künstlerischen Prozess im Allgemeinen, siehe Bildende Kunst
 ein Schulfach, siehe Kunsterziehung